Кордула — дева, мученица Кёльнская, святая Католической церкви, память 22 октября. 
 (940) Кордула — астероид внешнего кольца Главного астероидного пояса.